Краматорська агломерація — агломерація з центром у місті Краматорськ.

В радянській літературі також відома як Краматорсько-Костянтинівська агломерація. Простягається вздовж річки Казенний Торець. Головні чинники створення і існування агломерації: важливий центр північного Донбасу і важливий центр машинобудівної промисловості. Центр розвиненого сільськогосподарського району.

Складається
 з міст: Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Лиман.
 з районів: Краматорський.

Приблизні статистичні дані (2001 р.)
 Чисельність населення — 642,8 тис. осіб.
 Площа — 4 199 км².
 Густота населення — 153,1 осіб/км².

Джерела 

 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.
 
Агломерації Донецької області
 
Краматорський район